Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 22 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Lesley Hunt.

Faits marquants 
La compétition s'est jouée selon les règles « VASSS » (Van Alen Simplified Scoring System), un système de cotation sans avantage et sans égalité. Lorsque les adversaires sont à un set partout, le premier qui gagne 2 jeux du troisième set remporte le match. En quart de finale l'USTA demande d'en revenir à la cotation traditionnelle sous peine de perdre le statut « Grand Prix ». Les dames ont voté la poursuite du VASSS et l'USTA n'a pas pris de sanction.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1972
Newport
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en août 1972